Yavi peut désigner :
 Yavi (Mouanko), un village du Cameroun
 le département de Yavi en Argentine
 Yavi, son chef-lieu.